Levajoki kan syfta på följande platser:

Finland 

 Leväjoki, vattendrag, Kajanaland, 
 Levajoki (vattendrag i Finland), Södra Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar